Горња Ржана () је насеље у Србији у општини Босилеград у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 66 становника.

Демографија 
У насељу Горња Ржана живи 74 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 44,7 година (43,6 код мушкараца и 46,0 код жена). У насељу има 29 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,28.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Босилеград
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији